Натуральне число 621
 621 рік до нашої ери
 621 рік нашої ери